Байдабо (, ) — город на юго-западе центральной части Сомали.

География 
Расположен в 256 км к северо-западу от столицы страны, города Могадишо (по дороге), на высоте 440 м над уровнем моря. Центр административного района Бай.

Климат

Население 
Население по данным на 2012 год составляет 76 839 человек; оно представлено главным образом сомалийскими кланами дигил и мирифле, известными вместе как раханвин.

Политическая ситуация 
В настоящий момент город контролируется военными Эфиопии и отрядом миротворцев из АМИСОМ.

Известные уроженцы 
 Нуруддин Фарах — сомалийский писатель.

Примечания 

Города Сомали